Музей Островского — музеи, посвящённые жизни и творчеству драматурга Александра Островского (1823—1886) или советского писателя Николая Островского (1904—1936).

Музеи драматурга Александра Островского 

 Дом-музей Островского — в Москве.
 Щелыково — музей-усадьба драматурга в Костромской области.

Музеи писателя Николая Островского 
 Хмельницкий областной литературно-мемориальный музей Николая Островского в Шепетовке.
 Литературно-мемориальный музей Н. А. Островского — в Сочи.
 Интеграция (музей) — музей, специализирующийся на поддержке людей с инвалидностью, созданный на базе музея-квартиры Николая Островского в Москве.

Не следует путать 
 Островский краеведческий музей — в городе Остров Псковской области. С 2010 года носит название «Военно-исторический музей Псковской области».

Примечания